Salwator – imię męskie
 Salwator – osiedle w Krakowie
 Salwator – osiedle Trzebini
 Salwator – nazwa miejscowa Placu Zbawiciela w Warszawie
 Salwator – jedna z postaci powieści Imię róży

Zobacz też: Salwador